2 miejscowości w Polsce: 
 Rucewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie 
 Rucewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo